O Céu como Limite ou, em inglês, Heaven's Reach, é um livro de ficção científica escrito em 1998 por David Brin. Este livro é o sexto passado no Universo Uplift (precedido por Infinity's Shore).

Este livro acompanha as aventuras da espaçonave Streaker, tentando fugir da nave Polkjhy, dos Jophur, através de várias galáxias e vários níveis do hiperespaço.

Outras histórias paralelas passam-se no nível E do hiperespaço, habitat das formas de vida meméticas, e por onde pode ter passado o resto da tripulação da nave Streaker quando ela escapou de Kithrup, em Startide Rising.

Elevação (Uplift)
Livros de 1988